Mongin II Contaut, fils unique de Mongin Contaut, seigneur de Mimeure, fut conseiller au Parlement de Bourgogne à partir de 1504. Mort en 1534, il fut enterré à la Chapelle Contaut avec Bernarde Desbarres, sa femme, dont il eut plusieurs enfants.

Décès en 1534
Histoire de la Bourgogne